Calles bezeichnet:

 Calles (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Calles ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Elías Calles Sáenz (* 1931), mexikanischer und Botschafter
 Horst Victor Calles (Landschaftsarchitekt) (* 1939), deutscher Landschaftsarchitekt
 Pedro Calles (* 1983), spanischer Basketballtrainer
 Plutarco Elías Calles (1877–1945), mexikanischer Präsident und Offizier
 Sigismund Calles (1696–1767), österreichischer Jesuit und Historiker
 Victor Calles (1901–1969), deutscher Landschaftsarchitekt